Johnson City es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Johnson City (Tennessee)
 Johnson City (Nueva York)
 Johnson City (Kansas)
 Johnson City (Texas)
 Johnson City (Oregón)